Molenbelt (berg), een kunstmatige heuvel of berg om een molen
 Molenbelt (plaats), een buurtschap in de gemeente Deventer in de Nederlandse provincie Overijssel